La stagione 2018 è stata la 28ª edizione della Formula Renault Eurocup. Iniziata il 14 aprile sul Circuito Paul Ricard e conclusa il 21 ottobre sul Circuito di Catalogna.

Calendario

Team e Piloti

Risultati

Classistiche 

 Sistema a punti

I punti sono stati assegnati ai primi 10 classificati.

Classifica Piloti

Classifica Team 
Solo le due migliori vetture sono idonee a segnare punti nel campionato delle squadre.

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2018